

Cinema 
 December – film del 1991 diretto da Gabe Torres

Musica 
 December – album di George Winston del 1982
 December – album dei Bride del 1993
 December – album di Kenny Loggins del 1998
 December – album dei The Moody Blues del 2003
 December – singolo dei Collective Soul del 1995
 December – EP dei Neck Deep del 2016

Altri progetti